Bataille d'Auray (1364)
 Bataille d'Auray (1795)
 Bataille d'Auray (1815)